Le château des Tourelles peut désigner :
 le château des Tourelles de Chevigny-en-Valière (Côte-d'Or) ;
 le château des Tourelles de Pornichet (Loire-Atlantique) ;
 le château des Tourelles de Vernon (Eure) ;
 le château des Tourelles de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ;
 le château des Tourelles du Plessis-Trévise (Val-de-Marne).